Franciszek Smolka ist der Name folgender Personen:

* Franciszek Smolka (Politiker) (Franz Smolka; 1810–1899), polnisch-österreichischer Politiker
 Franciszek Smolka (Philosoph) (1883–1947), polnischer Philosoph, Historiker und Papyrologe